O Santuário arcebispobal da Virgem dos milagres' é que um lugar de culto Corbetta localizado.

História

A história e o desenvolvimento artístico do santuário da Madonna dei Miracoli, o mais importante edifício religioso corbettese, são inextricavelmente ligada à aparência milagrosa de, 17 de Abril, 1555. Nesse dia, primeira quinta-feira após a Páscoa da ressurreição, na Praça em frente da pequenos Igreja San Nicolao (hoje a parte inferior do Santuário) três filhos, Cesare dello Stampino, Antonio Della Torre e irmão Giovanni Angelo (Navello), um surdo-mudo desde o nascimento, a Bocha jogado sob o retrato de Madonna e filho com os afrescos na fachada da Igreja. De repente o little John, incluindo audição e fala, apontada para os companheiros da criança à visão celestial, cortado pela pintura, passeios para participar do jogo. Nossa Senhora veio para recuperar o bebê e retornado à pintura.

Esse primeiro milagre seguida de outro; Muito obrigado, de facto, recebido, além de ser documentada e preservada nos arquivos do Santuário, é expostos na Capela de bênçãos, lugar onde se pode admirar mais de 200 ex-voto, forma tradicional de gratidão e de devoção. Na sequência do surto e para acomodar as peregrinações contínuas, a Igreja foi ampliada e embelezado por nomes pendentes de arquitetura e pintura italiana que Francis Croce, Fabio Mangone, Vincenzo Seregni, Francesco Pessina, Carlo Francesco Nuvolone, Giulio Cesare Procaccini, Giovan Battista Discepoli, Mosé Bianchi, Luigi Pellegrini.

A imagem milagrosa situa-se o Santuário superior hoje, seu exemplo de excelência do barroco lombardo, dentro de um relicário de vidro, ainda na parede original onde foi pintado Gregorio Zavattari em 1475. Está ligada a Confraternita del SS. Rosario, localizado no Santuário.

Em 1824, o reitor Francesco Porroni, foi instalado um belo Prestinari de órgão, restaurado 1874 entre e 1875 por Giuseppe Prestinari, de acordo com às sugestões do famoso organista Giuseppe Della valle. O órgão foi removido durante a restauração da Igreja na década de '50 do século XX.

De 1913 santuário foi reconhecido "Edifício monumental de interesse nacional".
Imediatamente após a renovação já mencionada entre 1948 e 1955, durante a qual foram trazidos à luz afrescos e decorações do século XVI , foi proposta a ideia de dedicar o santuário para adoração de Deus e da Virgem, avançada anteriormente pelo Cardeal Alfredo Ildefonso Schuster, mas temporariamente colocada em espera após a morte do último 1954 em. Quando ele foi nomeado que o novo Arcebispo de Milão recuperou preparações e finalmente 17 de Abril de 1955, no IV Centenário do primeiro milagre, giovanni battista montini coroado a imagem de Madonna proclamando "a Virgem dos milagres é venerada no Santuário de Corbetta, padroeira da zona".

Notável é também o Museu do Santuário, localizado nas câmaras superiores do claustro adjacente à Igreja, que abriga muitas obras de arte de grande mérito, outras pessoas da casa chamado "San Carlo" onde Borromeo ficou em Corbetta 16th em atraso. O quarto consiste de uma cama de dossel, de certos móveis e propriedade pertenceu ao Arcebispo, era uma vez em Mereghetti de Frisiani de Villa onde ainda hoje é afixada uma placa comemorativa. No momento da visita do Cardeal Borromeo recall as crônicas, "... havia um edifício adequado para hospedar uma grande personalidade e como tal a única tinha encontrado na casa do Sr. mo Etc. Dom. Frisiani... "

Santuário do Arcebispo da Virgem dos milagres é a Confraria do Rosário.

O "perdão dos Corbetta"
A tradição quer que o dia foi o milagre que começou a construção do novo Santuário Corbetta, na quinta-feira após a Páscoa e esta data ficou conectado com a celebração da festa de nossa Senhora de Corbetta.

Foi o Papa Pio IV na intercessão de seu sobrinho, Arcebispo de Milão, San Carlo Borromeo, com o touro "Unigeniti Filii Dei" de 31 de agosto 1562 concedida a indulgência plenária extraordinária em um Jubileu para todos os fiéis que, bem preparado espiritualmente, estavam ligadas a visitar a Sagrada imagem armazenada no Corbetta. Este privilégio exclusivo, naturalmente, não simplesmente aumentou o número de fiéis que se reuniram para o templo sagrado, atraindo a população de milanesa e Novara.

Em seguida, o mesmo Carlo Borromeo para renovar sua devoção ao corbettese de Madonna, parando aqui em oração durante sua peregrinação Torino na cobertura de visitar e outras visitas pastorais que fez a Igreja de Corbetta.

Bibliografia
 Cazzani Eugenio, Archivio Plebano di Corbetta, Edizione "Olona", Saronno, 1976
 Prada Luciano, Città di Corbetta 1989, Amministrazione Comunale di Corbetta, Tipolitografia Crespi, Vittuone, 1989
 Caronni Giancarlo e Rimonta Daniela, Il Santuario di Corbetta, Amilcare Pizzi ed., Cinisello Balsamo, 1995. ISBN 88-85153-01-1
 Aina Livio,  'Ndèm dònn - quando a Corbetta parlavano le campane, Ed. Zeisciu, Corbetta, 2004. ISBN 8887405093
 Balzarotti Andrea, Castellazzo de' Stampi - Volti di un borgo tra storia e natura, Amministrazione Comunale di Corbetta, Tipolitografia Crespi, Corbetta, 2008
 Mario Comincini (a cura di), Per grazia della Vergine. Miracoli e miracolismo nell'antica pieve di Corbetta, Ed. InCuriaPicta, 2008

Santuários da Itália
Milão (província)
Construções da Lombardia